Die 1. jugoslawische Fußballliga 1947/48 war die 19. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 1947 und endete am 30. Mai 1948.

Meister wurde der FD Dinamo Zagreb mit fünf Punkten Vorsprung zum zweitplatzierten Rivalen NK Hajduk Split. Pokalsieger wurde der FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Teilnehmer und Spielorte 

Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1947/48.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Achte spielte gegen den Dritten der 2. Liga.

|}
FK Naša Krila Zemun stieg damit auf.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1947/48